Tóth Lajos (1792–1855) piarista házfőnök, gimnáziumi igazgató
 Tóth Lajos (1800 k. – 1852 u.) nyomdász
 Tóth Lajos (1856–1926) orvos, farmakológus, miniszteri osztálytanácsos, egészségügyi politikus
 Tóth Lajos (1876–1936) jogász, az MTA tagja
 Tóth Lajos (1878–1919) munkásmozgalmár, nyomdász
 Tóth Lajos (1878–1962) újságíró
 Tóth Lajos (1882–1957) teológus
 Tóth Lajos (1886–1955) piarista matematika- és fizikatanár
 Tóth Lajos (1895–1972) politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth Lajos (1900–1986) operaénekes (bariton)
 Tóth Lajos (1902–1990) biofizikus, az Orvosi Fizikai Intézet igazgatója
 Tóth Lajos (1911–1976) népművész, szűrszabó
 Tóth Lajos (1911–1992) politikus, országgyűlési képviselő
 Tóth Lajos (1912–1980) méhész
 Tóth Lajos (1913–1978) református lelkész
 Tóth Lajos (1914–1984) tornász, edző
 Tóth Lajos (1917–1984) válogatott labdarúgó
 Tóth Lajos (1922–1951) százados (beceneve „Drumi”), a 101. vadászrepülő ezred 2. századában a háború második legeredményesebb magyar vadászpilótája, 1990 decemberétől posztumusz alezredes
 Tóth Lajos (1922–2012) vezérőrnagy, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka, a Magyar Néphadsereg megbízott vezérkari főnöke 1957 és 1961 között
 Tóth Lajos (1924–2012) vajdasági pedagógus
 Tóth Lajos (1939) labdarúgó, kapus (Szegedi EAC, Rába ETO)
 Tóth Lajos (1944) orvos, neurobiológus
 Tóth Lajos (1948–2006) festő
 Tóth Lajos (1954–) népművelő, pedagógus, a Csokonai Kulturális Központ igazgatója
 Tóth Lajos (1963) animátor
 Tóth Lajos (1970) stúdiós
 Tóth Lajos (1972) labdarúgó-játékvezető

hasonló nevűek
 Bajnai Tóth Lajos (1887–1964) festő
 Nánási Tóth Lajos (1923–1988) festő

Jegyzetek